

Тинково () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Несебир.
 Тинково () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Стамболово.